Um compositor chama Sinfonia No. 0, geralmente, a uma sinfonia escrita antes da número um, mas publicada após esta.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número zero:

 Anton Bruckner: Sinfonia n.º 0 - Die Nullte, e Sinfonia n.º 00 - Studiensymphonie.
 Alfred Schnittke: Sinfonia n.º 0.

Sinfonias